Ел Гванал има више значења:

 Ел Гванал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гванал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гванал (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гванал (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гванал (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гванал (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику